Влади́мир Ге́рманович Богора́з (псевдонимы Н. А. Тан, В. Г. Тан; известен также как Тан-Богора́з, Богораз-Тан, при публикациях в США: ; рожд. Ната́н Ме́нделевич Богора́з; , Овруч, Волынская губерния — 10 мая 1936, Ростовская область) — российский революционер, писатель,  (этногеограф, этнокультуролог) и  (исследователь чукотско-камчатских языков, языка азиатских эскимосов, эвенского языка), северовед. Беллетрист, общественный деятель и профессор ЛГУ.

Биография 
Родился в семье учителя Менделя (Максимилиана Марковича) Богораза, из раввинской семьи, и Анны Абрамовны Богораз, из купеческой семьи городка Бар Подольской губернии. Брат хирурга Н. А. Богораза. При рождении было дано еврейское имя Натан, при крещении в подростковом возрасте — имя Владимир и отчество Германович. Псевдоним «Н. А. Тан» образован от имени Натан. Впоследствии Богораз стал употреблять псевдоним «Тан» с настоящим именем и/или фамилией.

Учился в Таганрогской мужской классической гимназии в одно время с А. П. Чеховым. Окончив гимназию (1880), поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, затем перевёлся на юридический, но уже 1882 году был выслан на родину.

С 1881 года входил в народовольческие кружки. С 1885 года примкнул к народовольческой революционной группе. Участвовал в работе тайных типографий. Неоднократно подвергался арестам; в 1889 году сослан на 10 лет в Среднеколымск.

В ссылке В. Г. Богораз стал заниматься этнографией, причём настолько успешно, что Императорская Академия наук в 1894 году включила его в состав своей экспедиции (т. н. «Сибиряковская экспедиция»), снаряжённой с целью изучения жизни чукчей и других народностей Северо-Востока Евразийского континента. Около трёх лет (1895—1897) Богораз кочевал среди чукчей. По окончании экспедиции Академия наук выхлопотала для него разрешение возвратиться в Петербург, а в 1900 году направила в новую экспедицию — Северо-Тихоокеанскую.

В 1896 году начал литературную деятельность, печатая очерки, рассказы и стихи. Первая книга прозы «Чукотские рассказы» появилась в 1899 году, а в 1900 году — первая книга стихов («Стихотворения»). Автор русского текста популярной польской революционной песни «Красное знамя».

Интересно, что Тан-Богораз не избежал влияния современной ему поэзии и писал декадентские стихи, которые контрастируют с его деятельностью и прозаическим творчеством.

В 1899 году уехал в США, откуда отправляется в экспедицию на Дальний Восток под руководством антрополога Франца Боаса и собирает этнографический материал у чукчей, коряков, ительменов и эскимосов. До 1904 года работал куратором этнографической коллекции Американского музея естественной истории; на английском языке подготовил к печати монографию «Чукчи», которая получила всемирное признание как фундаментальный труд по этнографии и мифологии чукчей. Здесь он также пишет для русской прессы серию очерков о жизни общины духоборов, эмигрировавших от преследований в России в Канаду в 1898—1899 гг., и казавшихся многим выражением идеала крестьянского социализма. В 1904 году эти очерки выходят отдельной книгой «Духоборы в Канаде» (оригинальный текст в pdf).

В 1905 году — один из организаторов «Крестьянского союза», в 1906 году принимал участие в организации «Трудовой группы» в I Государственной думе (сам не был депутатом Думы). В это время написал ряд очерков и публицистических произведений народническо-пропагандистского характера. В годы первой революции сотрудничал в газете большевистской военной организации «Казарма», помещая ряд ставших популярными в те годы стихотворений («Предсмертная песня», «Царские гости», «Цусима» ).

После Октябрьской революции в своих публицистических статьях, печатавшихся в журналах «Россия» и «Новая Россия», выступал как сменовеховец.

В 1918 году В. Г. Богораз стал сотрудником Музея антропологии и этнографии Академии наук, с 1921 года работал профессором ряда ленинградских вузов (в частности, преподавал на отделении этнографии Ленинградского института истории, философии и лингвистики). В декабре 1929 года по инициативе Богораза был основан Институт народов Севера, где он также работал профессором и читал студентам лекции по общему народоведению.

В. Г. Богораз стал инициатором создания «Комитета содействия народам северных окраин» (Комитет Севера) при Президиуме ВЦИК (образован Президиумом ВЦИК 20 июня 1924 г.) и был деятельным членом этого комитета, задачей которого было «содействие планомерному устроению народностей Севера в хозяйственно-экономическом, административно-судебном и культурно-санитарном отношении». В 1927/28 учебном году В. Г. Богораз-Тан и С. Н. Стебницкий составили первый русский букварь для всех школ Севера, объёмом 129 страниц.

В последние годы жизни был директором основанного им в 1932 году Музея истории религии (до 2000 года располагавшегося в здании переданного под нужды музея Казанского собора).Умер 10 мая 1936 года от закупорки вен по дороге в Ростов-на-Дону. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище в Ленинграде.

Семья 
Братья:
 Лазарь Максимилианович Богораз (Сергей Максимович Губкин, 1868—?), участник народовольческого кружка в Казани, врач.
 Николай Алексеевич Богораз (до крещения — Генрих Менделевич (Максимович) Богораз; 1874—1952), хирург, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Александр Максимилианович (Максимович, Алексеевич) Богораз (1877—?), народоволец, врач.
Сестра:
 Прасковья Фёдоровна (Перл Максимовна) Богораз (в замужестве Шебалина, 1860—1884), народоволец, вместе с мужем проходила по «Процессу 14» в Киеве.
Двоюродный брат:
 экономист и мемуарист Иосиф Аронович Богораз (1896—1985), отец правозащитницы Л. И. Богораз.

Научная деятельность 
В. Г. Богоразу принадлежат около 130 печатных трудов по этнографии, фольклору и лингвистике. Основные его исследования посвящены культуре народов Евразии и Америки.

Богораз описывает чукотскую космологическую модель. Он замечает, что она обладает дуалистическим характером — имеет место представление о «нижнем мире», тварном, осязаемом и «верхнем мире», идеалистическом духовном. Из этой бинарной оппозиции вытекает одухотворение практически всех явлений природы. Человек, согласно чукотской мифологии, находится в «нижнем мире», но в то же время он способен контактировать с миром духов.

Шаман в чукотской мифологии — фигура многогранная. С одной стороны, он выступал в роли проводника между мирами. С другой, он обладал знаниями практики медитации. Также шаман был способен производить магические практики.

Хорошо известны лингвистические работы В. Г. Богораза. Им проделана громадная работа по изучению луораветланского (чукотского) языка: составлена грамматика, опубликованы фольклорные тексты, издан словарь. Кроме того им были собраны и опубликованы тексты на нымыланском (корякском) и ительменском языках. Издал также очерк грамматики юитского (эскимосского) языка; кроме того, он занимался изучением эвенского (ламутского) языка, материалы по которому опубликовал в виде грамматического очерка с приложением текста и словаря. В 1987 году его именем названа Чукотская окружная публичная универсальная библиотека им. В. Г. Тана-Богораза.

Научные работы 
 Труды по языку и фольклору: Образцы материалов по изучению чукотского языка и фольклора, «Известия Акад. наук», т. 10, № 3, СПБ, 1899;
 Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, изд. Акад. наук, СПБ, 1900;
 Областной словарь колымского русского наречия, изд. Акад. наук, СПБ, 1901;
 Publications of the Jesup North Pacific Expedition, Leiden — N. Y., 1904, 1910;
 Материалы для изучения языка азиатских эскимосов, «Живая старина», кн. 70/71, Пб., 1909;
 
 The Eskimo of Siberia (тексты с переводом); Publications of the Jesup North Pacific Expedition, vol. 8, part 3, Leiden — N. Y., 1913
 Koryak texts (American Ethnological Society Series Ed. Boas, Franz) Leyden : E. J. Brill; New York, G. E. Stechert, 1917.
 The Chukchee, vol. 7; Chukchee Mythology, vol. 8, part I; Chukchee — Handbook of American Indian Languages, p. 2, Washington, 1922 (Bull. 40 of American Ethnology, Smithsonian Institute);
 
 
 
 Распространение культуры на земле. Основы этногеографии. — Государственное издательство, М.-Л., 1928;
 Луораветланский (чукотский) язык // Языки и письменность народов Севера: [сборник статей] / под ред. Г. Н. Прокофьева. — Ч. 3 / под общ. ред. Я. П. Алькора. — 1934. — С. 5—46.
 Юитский (азиатско-эскимосский) язык // Языки и письменность народов Севера: [сборник статей] / под ред. Г. Н. Прокофьева. — Ч.3 / под общ. ред. Я. П. Алькора. — 1934. — С. 105—128.
 
 Чукчи:
 Ч. 1: Социальная организация. — : Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР, 1934.
 Ч. 2: Религия. — : Изд-во Главсевморпути, 1939.

Литературное наследие 
В своих очерках и рассказах Владимир Богораз по преимуществу оставался этнографом, не только по материалу («Чукотские рассказы», «Восемь племен» и др.), но и по методу письма: он силен в описаниях быта, социально-бытовых зарисовках, человек же у него обычно психологически не раскрывается, а дается в плане народнического натурализма.

В 1909 году опубликовал историческую повесть из жизни первобытных людей «Жертвы дракона», ставшую одним из первых в русской литературе произведений в жанре фэнтези. Удачно использовав накопленный в экспедициях этнографический материал, художественно переработав распространенный мифологический сюжет драконоборчества, попутно вывел в ней образ главного героя — носителя антиклерикальных и революционных идей. В 1914 году написал новую повесть о первобытных временах «На озере Лоч» — о жителях озерных свайных поселений в Северной Италии в эпоху энеолита.

В 1928 году возобновил беллетристическую деятельность.

Произведения советского периода также оставались по сути своей этнографичными. Роман «Союз молодых» (1928) построен на сочетании этнографического материала — предреволюционного быта и экономики Колымского края — с романтической интригой, связанной с темой отцеубийства. В романе «Воскресшее племя» (1933) показано возрождение к жизни племени юкагиров (Сибирь), обреченных в условиях царской России на вымирание. Построенный на научно собранных фактах, актуальный по теме, роман написан был с излишней детализацией, натуралистическими подробностями.

Беллетристика 
 Чукотские рассказы, 1-е изд., тираж 4100, «С. Дороватовского и А. Чарушникова», СПб, 1900;
 Стихотворения, 1-е изд., тираж 6200, «С. Дороватовского и А. Чарушникова», СПб, 1900; 2-е изд. дополненное, Н. Глаголева, СПБ, 1905; 3-е изд. Н. Глаголева, СПб (арестовано), 1906; «Просвещение», СПБ, 1910;
 Восемь племён, 1902 (роман)
 Жертва дракона, 1909 (роман);
 Собрание сочинений, изд. «Просвещение», тт. I—XII, СПБ, 1910—1911;
 На озере Лоче, 1914 (роман)
 Собрание сочинений, изд. «Земля и фабрика», тт. I—IV, М. — Л., 1928—1929;
 Союз молодых (Роман из северной жизни), Гиз, М. — Л., 1928; изд. ЗиФ, М. — Л., 1930;
 Северная охота, изд. «Молодая гвардия», М., 1931;
 Колымские рассказы, ГИХЛ, М. — Л., 1931;
 USA (Люди и нравы Америки), изд. «Федерация», М., 1932; Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.-216 с.;
 Воскресшее племя. Роман. — М.: Гослитиздат, 1935.

Очерки 
 Мужики в Государственной думе. Очерки — М., 1907. — 72 с.

Переводы

Примечания

Литература 
 
 Доклад В. Г. Богораз // Сибирская торговая газета. № 262. 27 ноября 1901 года. Тюмень.
 
 
 Карташёв Б. И. По стране оленных людей. Путешествия В. Г. Тана-Богораза. — М.: Географгиз, 1959. — 48 с. — (Замечательные географы и путешественники).
 
 
 
 Хартанович М. Ф. Сотрудничество государственной конторы новых видов экспорта (НОВОЭКСПОРТ) с Музеем антропологии и этнографии АН СССР (1930—1932 гг.) // Вопросы музеологии. 2020. 11 (1): 50-56.
 Михайлова Е. А. Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнографы и антропологи XX века. М., 2004. С. 1-36.
 Михайлова Е.А. Выставочный проект Музея антропологии и этнографии «Антирелигиозная выставка в Государственном Эрмитаже» и его создатель В. Г. Богораз // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2010 г.. Санкт-Петербург, 2011. С. 90-95.
 Ревуненкова Е. В. Малоизвестный Владимир Германович Богораз // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты Музея антропологии и этнографии РАН в 2014 г.. Отв. ред.: Ю. К. Чистов. Санкт-Петербург, 2015. С. 132—139.
 Крупник И. И. В. Г. Богораз, его наследие и ученики // Тропою Богораза: Научные и литературные материалы. М.: Ин-т наследия — ГЕОС, 2008. С. 17-22.
 Кулешова Н. С. В. Г. Тан-Богораз: Жизнь и творчество. Минск: Изд-во БГУ, 1975. 112 с.
 Шахнович М. М. В. Г. Богораз о религии и большевизме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34. № 3. С. 441—453.

Ссылки 
 
 Материалы В. Г. Богоразу. Подробная библиография, литература о нём.
  ISBN 3-921396-45-X. Самая подробная библиография Богораза на 2008 год включительно, с полной библиографией о нём (на немецком языке).
 библиография научных работ на русском
  [1926]
 «Предсмертная песня» В. Г. Богораза-Тана
 В. Огрызко. Под надзором царских жандармов и советских чекистов [2006] Публицистика
 
 Владимир Германович Богораз (Тан). Биография и библиография на проекте «Культура, история русского Севера»

Народные социалисты
Писатели России по алфавиту
Антропологи Российской империи
Трудовая группа
Народовольцы
Социалисты России
Русисты
Североведы
Исследователи шаманизма
Выпускники Таганрогской гимназии
Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов
Похороненные на Литераторских мостках
Руководство Всероссийского крестьянского союза
Сменовеховцы
Директора музеев СССР
Преподаватели Института народов Севера